Ила́м () — город на западе Ирана, на границе с Ираком. Административный центр провинции Илам. Население — 168 тыс. человек, в основном — курды.

См. также 
 Элам

Города Илама